PDN — расширение файла, означающее несколько разных форматов:
 Portable Draughts Notation — формат записи шашечных партий в компьютерных программах.
 PDN — формат графических файлов, используемый в растровом графическом редакторе Paint.NET.